МЛБ в сезоне 1977 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Нью-Йорк Янкиз».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Лос-Анджелес Доджерс — Филадельфия Филлис 3-1

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Нью-Йорк Янкиз — Канзас-Сити Роялс 3-2

Мировая серия 
 Мировая серия 1977: Нью-Йорк Янкиз — Лос-Анджелес Доджерс 4-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1977 год в бейсболе